Командный чемпионат Европы по дзюдо — соревнования по дзюдо среди национальных сборных команд европейских стран-членов Союза дзюдо Европы. Первый чемпионат Европы среди национальных клубов состоялся в 1956 году. С 1962 года проводится чемпионат Европы среди национальных сборных вне клубного разделения. До 1978 года командные соревнования проводились наряду с индивидуальными в рамках чемпионата Европы по дзюдо (эта практика возобновлялась в 2002, 2010—2017 и с 2019 по настоящее время). С 1978 года командный чемпионат Европы по дзюдо проводится отдельно от индивидуального. С 1985 года вместе с соревнованиями среди мужских команд проводятся соревнования среди женских команд. В 2003 году командные чемпионаты среди мужчин и женщин проводились отдельно. В 2008 году проводился открытый чемпионат, в котором участвовали неевропейские команды (Бразилии, Ирана и Монголии). В 2018 году формат чемпионата был изменён: в нём нет мужской и женской команды, сборная той или иной страны состоит из троих мужчин и трёх женщин.

Перечень 

Легенда:

См. также 
 Чемпионат Европы по дзюдо
 Клубный чемпионат Европы по дзюдо

Ссылки 
 http://www.judoinside.com/event/view/519/results/8 
 http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/index_sportarten.htm
 http://www.eju.net/results/?mode=showResult&id=559&date=2007